Josué (Yehoshoua, , « Dieu sauve ») est un prénom hébraïque.

Il est ou a été porté par :
 Josué fils de Noun, successeur de Moïse et protagoniste du Livre de Josué,
 duquel fut tiré un oratorio de Haendel
 Josué le grand prêtre, premier à être nommé Grand Prêtre lors de la réédification du Temple de Jérusalem
 Josué ben Gamla, un autre Grand Prêtre ayant officié aux alentours de 64 EC
 Yehoshoua ben Perakhya, l'un des Sages d'Israël de l'époque des Zougot
 Yehochoua ben Hanania, un éminent docteur de la Mishna
 Rabbi Yehoshoua ben Levi, un éminent docteur du Talmud
 Iyasu, une lignée de rois d'Éthiopie
 Abraham Yehoshua, un romancier israélien
 Josué, un footballeur portugais
 Josué (1979-), un footballeur brésilien

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque
Prénom masculin
Nom théophore